Натуральне число 976
 976 рік до нашої ери
 976 рік нашої ери